Veiteberg ist der Familienname folgender Personen:

 Britte Veiteberg († 1664), norwegische Dienstmagd, Opfer der Hexenverfolgung   
 Jorunn Veiteberg (* 1955), norwegische Kunsthistorikerin und Kuratorin   
 Kari Veiteberg (* 1961), norwegische lutherische Bischöfin